Salins (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Wallis

Salins (Cantal)
Salins (Seine-et-Marne)
Ook:
Salins-les-Bains, Jura
Salins-les-Thermes, Savoie
Château-Salins, Moselle